Осада Меца:

 Осада Меца (1552) — осада в ходе войны между Габсбургами и Валуа.
 Осада Меца (1814) — осада в ходе Войны шестой коалиции.
 Осада Меца (1870) — осада во время Франко-прусской войны.

См. также 

 Мец (значения)